Craig County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Craig County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma
 Craig County (Virginie) – okres státu Virginie